Плей-офф чемпионата мира по футболу 2014 — последняя стадия соревнования, в которой из 16 команд был определён победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвёртое места.

Если основное время матча заканчивается вничью, то игрались два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявили победителя, то он определялся в серии послематчевых пенальти.

Плей-офф

1/8 финала

Матч №49. Бразилия — Чили 

 Особенности матча
 На 55 минуте Халк забил гол в ворота сборной Чили, но гол не был засчитан (жёлтая карточка за игру рукой).
 Сборная Бразилии в шестой раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Матч №50. Колумбия — Уругвай 

Особенности матча
 Колумбийцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. До этого высшим достижением команды было выступление в 1/8 финала первенства 1990 года, где сборная уступила в дополнительное время Камеруну (1:2).

Матч №51. Нидерланды — Мексика 

Особенности матча
 Дирк Кёйт сыграл 100-й матч за сборную Нидерландов.
 Уэсли Снейдер установил рекорд среди голландских футболистов по количеству матчей на чемпионатах мира, игра стала для него 15-й в составе сборной Нидерландов в рамках мундиаля.
 Мексиканцы в шестой раз подряд выбыли в 1/8 финала чемпионата мира. Они — единственная команда в мире, которой это удалось.

Матч №52. Коста-Рика — Греция 

Особенности матча
 Перед серией пенальти в подтрибунное помещение был отправлен главный тренер сборной Греции — Фернанду Сантуш.
 Сборная Коста-Рики установила новое национальное достижение, впервые в истории выйдя в четвертьфинал чемпионата мира.
 Оскар Дуарте стал первым костариканцем, удаленным с поля в финальных турнирах первенства мира.

Матч №53. Франция — Нигерия 

Особенности матча
 Джозеф Йобо, выйдя на поле в матче с национальной командой Франции, установил рекорд сборной Нигерии по числу матчей на чемпионатах мира, встреча стала для него 10-й в рамках мировых форумов.
 Сборная Франции в четвертый раз подряд одержала победу в 1/8 финала чемпионатов мира.

Матч №54. Германия — Алжир 

Особенности матча
 Сборная Германии (ФРГ) в 16-й раз подряд вышла в четвертьфинал. Немцы стабильно попадают в число восьми лучших команд планеты с 1954 года.
 Гол алжирца Абдельмумене Джабу оказался самым поздним мячом, забитым в матче финального турнира чемпионата мира (120 минут 51 секунда).
 Гол Джабу также оказался и 150-м по счету на нынешнем первенстве мира.

Матч №55. Аргентина — Швейцария 

Особенности матча
 Мяч Анхеля Ди Марии оказался самым поздним аргентинским голом, забитым в финальных турнирах чемпионатов мира.
 Швейцарцы в третий раз подряд выбыли из розыгрыша в 1/8 финала.

Матч №56. Бельгия — США 

Особенности матча
 Бельгийцы впервые в своей истории выиграли четыре матча финального турнира чемпионатов мира подряд.
 Бельгийцы во второй раз вышли в четвертьфинал чемпионата мира, впервые они оказались в числе восьми лучших команд планеты в 1986 году и тогда проследовали в полуфинал.
 Матч с США стал для бельгийцев 40-м в финальных турнирах чемпионатов мира.

1/4 финала

Матч №57. Бразилия — Колумбия 

Особенности матча
 Бразильцы проиграли лишь одну игру из 17 поединков чемпионатов мира, в которых открывали счет.
 Команды 54 раза нарушали правила – рекорд чемпионата мира в Бразилии.
 Тьягу Силва стал первым за 20 лет капитаном сборной Бразилии, которому удалось забить гол в матче чемпионата мира.
 Родригес также повторил достижение бразильца Ривалдо, забивавшего в 2002 году в пяти первых матчах подряд.

Матч №58. Франция — Германия 

Особенности матча
 Германия вышла в полуфинал финального турнира в четвертый раз подряд – это рекордное достижение в истории чемпионатов мира.
 Мирослав Клозе провел свой 22-й матч в чемпионатах мира и вышел на третье место в списке рекордсменов турнира.
 Мануэль Нойер провел юбилейный, 50-й матч в составе сборной Германии. На счету Месута Озила теперь 60 игр за бундесманшафт.

Матч № 59. Нидерланды — Коста-Рика 

Особенности матча
 Сборная Нидерландов в пятый раз вышла в полуфинал (третий раз за четыре последних участия). Оранжевые — единственная команда в мире, три раза выступавшая в финалах и ни разу не одержавшая победы.
 В последний раз голландцам удавалось удержать ворота «на замке» в матчах чемпионата мира на выбывание в 1994-м году, когда со счетом 2:0 ими были побеждены ирландцы.
 Сборная Коста-Рики стала второй командой из КОНКАКАФ, не уступившей в основное время в четвертьфиналах.
 Уэсли Снейдер провел свой 16-й матч на чемпионатах мира и стал рекордсменом сборной Нидерландов по количеству игр в финальных турнирах.

Матч №60. Аргентина — Бельгия 

Особенности матча
 Сборная Аргентины впервые в истории выиграла пять первых матчей подряд на одном чемпионате мира.
 Лионель Месси провел свой 91-й матч за сборную Аргентины, сравнявшись по этому показателю с великим Диего Марадоной.

1/2 финала

Матч №61. Бразилия — Германия 

Особенности матча
 Матч стал рекордным по числу голов в полуфинальных встречах чемпионата мира.
 Сборная Бразилии потерпела самое крупное поражение в своей истории.
 Германия вышла в финал чемпионата мира в 8-й раз — это рекорд чемпионатов мира.
 Мирослав Клозе стал лучшим бомбардиром Чемпионатов мира.
 Мирослав Клозе стал первым футболистом, сыгравшим в полуфиналах на четырёх чемпионатах мира.
 Сборная Бразилии во второй раз на Родине не станут чемпионами мира.

Матч №62. Нидерланды — Аргентина 

Особенности матча
 Сборная Аргентины впервые за 24 года вышла в финал Чемпионата мира.

Матч за 3-е место 

Особенности матча
 Сборная Нидерландов впервые завоевала бронзовые медали чемпионатов мира.
 Сборная Бразилии повторила достижение 1974, завоевав 4-е место.
 Сборная Бразилии установила антирекорд по пропущенным мячам среди хозяев мундиалей: 14 пропущенных мячей при 11 забитых (). Предыдущий рекорд держался 60 лет, когда сборная Швейцарии пропустила 11 голов при 11 забитых .

Финал

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2014